Шишка — многозначный термин. Может означать:

 Шишка — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток хвойных и некоторых других растений.
Шишка — округлая выпуклость, бугорок на теле, появляющийся в результате ушиба или какого-либо патологического процесса.

Персоналии 
 Шишка (в монашестве Арсений; ум. 1576) — епископ Киевской митрополии Константинопольского патриархата, архиепископ Полоцкий, Витебский и Мстиславский.
 Шишка, Василий Иванович (1931—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Шишка, Михаил Олегович (род. 1994) — украинский футболист.

Топоним 
 Шишка — станция (населённый пункт) в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана, упразднена в 2000-е годы.
 Шишка — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области России, упразднён в 2002 г.
 Шишка — село в Корюковском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Шишки (значения)